Søndre Ringvej er navnet på ringveje i en række danske byer.

 Søndre Ringvej (Assens)
 Søndre Ringvej (Give)
 Søndre Ringvej (Grindsted)
 Søndre Ringvej (Hirtshals)
 Søndre Ringvej (Hobro)
 Søndre Ringvej (Kolding)
 Søndre Ringvej (København)
 Søndre Ringvej (Ringkøbing)
 Søndre Ringvej (Roskilde)
 Søndre Ringvej (Rønne)
 Søndre Ringvej (Silkeborg)
 Søndre Ringvej (Sæby)
 Søndre Ringvej (Vejen)
 Søndre Ringvej (Viborg)